Монистроль-де-Кальдерс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 21,96 км². Население — 690 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Guía de Monistrol de Calders

Муниципалитеты Барселоны